Ґлос Влодзімежа (, ) — польськомовна тижнева газета, яка виходила у Володимирі з 4 серпня по 20 жовтня 1929 року. Всього вийшло 12 номерів.

Джерела 
 Urzędowy wykaz czasopism wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej; dodatek miesięczny do Urzędowego wykazu druków 1930 R.2. № 1. — S. 4.

Газети України
Володимир